Kujbyschewe (ukrainisch Куйбишеве, russische Entsprechung Куйбышево/Kuibischewo) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Kujbyschewe (Bachtschyssaraj)

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Kujbyschewe (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka, siehe Kujbyschewe (Snihuriwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja, siehe Kujbyschewe (Orschyzja)

 Siedlung in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Jalta, siehe Kujbyschewe (Jalta)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Stadtkreis von Cherson, siehe Kujbyschewe (Cherson)

 ehemaliger Name einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saporischschja, Rajon Bilmak, siehe Bilmak
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Jakymiwka, siehe Wjasiwka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Pokrowske (Browary)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez, siehe Blahodatne (Bobrynez)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Pokrowske (Schyschaky)